Горького — название населённых пунктов на Украине
 Горького — посёлок в Днепровском районе Днепропетровской области.
 Горького — посёлок  в Богодуховском районе Харьковской области.
 Горького — до 2016 года название посёлка Дачное в составе города Торецк Донецкой области.
 Горького — до 2016 года название села Антишки в Сребнянском районе Черниговской области.

См. также 
 Имени Максима Горького